Ma meilleure amie est le titre de plusieurs œuvres :
 Ma meilleure amie, téléfilm français réalisé par Élisabeth Rappeneau, en 2004 ;
 Ma meilleure amie, sa sœur et moi (Your Sister's Sister), film américain réalisé par Lynn Shelton en 2012 ;
 Ma meilleure amie (Fatal Friends), téléfilm américain réalisé par Jason Bourque en 2014 ;
 Ma meilleure amie (Miss You Already), film britannique réalisé par Catherine Hardwicke, sorti en 2015 ; 
 Ma meilleure amie, chanson de Vald sortie en 2016.

Voir aussi 
 Je serai (ta meilleure amie), chanson de Lorie sortie en 2001 ;
 Mes meilleures amies (Bridesmaids), film américain réalisé par Paul Feig en 2011 ;
 Mes meilleures amies (Bridesmaids - Original Motion Picture Soundtrack), bande originale du film.